Atraporiella är ett släkte av svampar. Atraporiella ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Atraporiella